El nombre de «Iglesia de Santa María la Mayor», o cualquiera de sus variantes es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a la Bienaventurada Virgen María en la advocación de la Santa María la Mayor.

Advocación 
 Santa María la Mayor;

Iglesias

España 
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la localidad de Abajas, provincia de Burgos;
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la localidad de Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la localidad de Alcañiz, provincia de Teruel;
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la localidad de Alcaudete, provincia de Jaén;
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la localidad de Alcorisa, provincia de Burgos;
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la localidad de Arévalo, provincia de Ávila;
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la localidad de Ayora, provincia de Valencia;
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la localidad de Colmenar de Oreja, Comunidad de Madrid;
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la localidad de Consuegra, provincia de Toledo;
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la localidad de Daimiel, provincia de Ciudad Real;
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la localidad de Épila, provincia de Zaragoza;
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la localidad de Estepa, provincia de Sevilla;
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la localidad de Híjar, provincia de Teruel;
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la localidad de La Fresneda, provincia de Teruel;
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la localidad de Ledesma, provincia de Salamanca;
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la localidad de Mazaleón, provincia de Teruel;
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la ciudad de Molina de Aragón, provincia de Guadalajara;
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la localidad de Montblanc, provincia de Tarragona;
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la localidad de Peñarroya de Tastavins, provincia de Teruel;
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la localidad de Ronda, provincia de Málaga;
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la localidad de San Vicente de la Sonsierra, La Rioja;
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la localidad de Soria, provincia de Soria;
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la localidad de Talavera de la Reina, Toledo;
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la localidad de Torreperogil, Jaén;
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la localidad de Trujillo, provincia de Cáceres;
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la localidad de Valderrobres, provincia de Teruel;
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la localidad de Villacantid, Cantabria;
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la localidad de Barruelo, Cantabria;
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la localidad de Villamuriel de Cerrato, provincia de Palencia;
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la localidad de Vélez-Málaga, provincia de Málaga;
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la localidad de Benasque, provincia de Huesca;

Italia 
 Iglesia (basílica) de Santa María la Mayor (Basilica di Santa Maria Maggiore), iglesia católica en la ciudad de Bérgamo.
 Iglesia de Santa María la Mayor, iglesia católica en la ciudad de Sovana.